S500, S.500 ou S-500 peut faire référence à :

Automobile 
 Honda S500, un modèle du constructeur japonais Honda.

Domaine militaire 
 S-500, un missile russe.

Musique 
 Excelsior!, un prélude tiré de l'opéra de Frank Liszt Die Glocken des Strassburger Münsters : S500, suivant la numérotation de ses œuvres.

Photographie 
 Canon PowerShot S500, un appareil photo numérique fabriqué par Canon ;
 Nikon Coolpix S500, un appareil photo numérique fabriqué par Nikon.
Homonymie